Милешево може бити:

 Милешево (Бечеј), насеље у општини Бечеј, Војводина, Србија
 Милешево (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Манастир Милешево, манастир код Пријепоља, Србија

Види још 
 Милошево, вишезначна одредница
 Малешево, вишезначна одредница
 Малишево, вишезначна одредница